Vrijbuiters (televisieserie)
 De Vrijbuiters (band)
 De Vrijbuiters (duo)